Partit popular Camperol (del seu nom en serbi Народна Сељачка Странка, transliterat Narodna Seljačka Stranka), partit polític de Sèrbia
 Partit Socialista del Poble de Montenegro (del seu nom en serbi Народна Социјалистичка Странка, transliterat Narodna Socijalistička Stranka), partit polític històric de Montenegro
 National Space Society, organització sense ànim de lucre pel foment de les activitats relacionades amb l'espai exterior, d'origen estatunidenc
 National Speleological Society, organització per al foment de l'espeleologia dels Estats Units
 National Sculpture Society, associació dels professionals de l'escultura dels Estats Units
 Unió Escolar Nacionalsocialista (del seu nom en alemany National-Sozialistische Schülerbund), organització d'estudiants relacionada amb les Joventuts Hitlerianes d'Alemanya
 New Skies Satellites, família de satèl·lits de comunicacions dels Països Baixos
 Nintendo Super System, màquina recreativa dissenyada per als jocs de Super Nintendo
 Network Security Services, conjunt de llibreries per al disseny de programari en el marc de la Transport Layer Security
 Novell Storage Services, sistema de fitxers usat pel sistema operatiu de xarxa Novell NetWare
 Name Service Switch, eina per a configurar bases de dades en sistemes operatius semblants a Unix
 NSS (programa d'escacs) (de l'acrònim dels seus creadors Newell, Shaw and Simon), programa pioner d'escacs per ordinador